— основной род войск Сил самообороны Японии, ответственный за наземные операции. Были созданы 1 июля 1954 года.

Организация 
СВ состоят из пяти штабов армий (региональных командований), одной танковой и восьми пехотных дивизий, бригад (три пехотные, две смешанные, воздушно-десантная, воздушно-штурмовая, амфибийная быстрого реагирования, артиллерийская, две зенитные артиллерийские, пять инженерных, вертолётная, три учебные), учебного полка, артиллерийской группы, трёх групп ПВО.

Армии 
  Северная армия, штаб-квартира в Саппоро
  Северо-Восточная армия, штаб-квартира в Сендае
  Восточная армия, штаб-квартира в Нэриме
  Центральная армия, штаб-квартира в Итами
  Западная армия, штаб-квартирой в Кумамото, Кумамото

Список вооружения и военной техники Сухопутных силы самообороны Японии 

5 марта 2023 года на вновь построенную базу сухопутных сил самообороны Японии на о. Исигаки (преф. Окинава) прибыла первая партия военного оборудования и техники. На военной базе будет развернуто до 200 единиц военной и специальной техники, включая средства ПВО средней дальности и противокорабельные ракетные комплексы.

Литература 
 Вооружённые силы зарубежных стран. Япония // Зарубежное военное обозрение. — 2007. — № 7. — С. 94.
 Hofmann, Ronald A. Some Observations On Japanese Armor Today . [о японских танковых войсках послевоенного периода] // Armor : The Magazine of Mobile Warfare. — Washington, D.C.: United States Armor Association, November-December, 1968. — Vol. 77 — No. 6 — P. 19-24.

Примечания

Силы самообороны Японии